Наталья Григорьевна Зеленская () — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Чкалова Новомосковского района Днепропетровской области. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась 15 сентября 1924 года в селе Николаевка (ныне Новомосковского района Днепропетровской области) в украинской семье. Завершила обучение в семи классах начальной школы.

В самом начале трудового пути работала разнорабочей в местном колхозе. В период Великой Отечественной войны проживала на оккупированной территории. После освобождения трудилась звеньевой звена по выращиванию озимой пшеницы. В 1948 году добилась высокой урожайности, получив 30,2 центнера зерна с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1949 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи зерновых Наталье Григорьевне Зеленской было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в колхозе звеньевой до выхода на заслуженный отдых. Проживала в родном селе.

Умерла 19 июля 2005 года в селе Николаевка, где и похоронена на сельском кладбище.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (04.03.1949);
 дважды орден Ленина (04.03.1949, 09.06.1950);
 Орден Трудового Красного Знамени (29.05.1951);
 медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. — Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 

Полеводы
Звеньевые колхозов
Похороненные в Новомосковском районе (Украина)